Trizinia ist die Bezeichnung für:

 Trizinia, eine ehemalige griechische Provinz
 eine 2010 neu gebildete griechische Gemeinde, die 2014 in Trizinia-Methana umbenannt wurde

Siehe auch:

 Trizina, griechischer Gemeindebezirk und ehemalige Gemeinde (bis 2010)